Зельтерс:

 Зельтерс — город в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Зельтерс — коммуна в Германии, в земле Гессен.

См. также 
 Сельтерская вода
 Хард-зельцер